Buyo ist der Familienname von
 Francisco Buyo (* 1958), spanischer Fußballspieler

Buyo heißt der Ort
 Buyo (Elfenbeinküste)

Buyō steht für:
 Nihon Buyō, eine traditionelle japanische Tanzkunst